

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Pod Gajem – część miasta Sanok
 Pod Gajem – część wsi Styrzyniec w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Pod Gajem – część wsi Tuczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna